Сару — повіт в Японії.
 Сару — село в Естонії.
 Сарру